O Ferrari 512 TR é o sucessor do Ferrari Testarossa, equipado com motor de 12 cilindros opostos (boxer) com 4.9L DOHC de 428 cv. Foi produzido de 1992 até 1994.

512 TR
Automóveis desportivos